Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1945/46 war die erste Fußballmeisterschaft in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurde vom Liga-Komitee ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur (Wiener) Liga diente die zweigleisig geführte Wiener 2. Klasse. Zudem wurden von weiteren Bundeslandverbänden Landesmeisterschaften in unterschiedlichen Modi ausgerichtet.

Erste Leistungsstufe – Liga

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Liga wurde bereits am 1. September 1945 wieder gestartet. Als stärkste Rivalen stellen sich im Laufe des Bewerbs Rapid und die Austria heraus, letztere war nicht zuletzt durch den Transfer vom späteren Torschützenkönig Ernst Stojaspal von Ostbahn wieder vorne mit dabei. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Runden: Die Veilchen verspielten ihren 3-Punkte-Vorsprung durch eine 2:3-Niederlage gegen die Vienna auf Rapid ausgerechnet vor dem direkten Aufeinandertreffen, in dem die Hütteldorfer nun die überraschende Chance auf den Titel wähnten. Bei regnerischem Wetter vor 40.000 Zuschauern im Prater schoss Franz Binder seine Mannen mit allein vier Toren beim letztlich deutlichen 5:1 zur Tabellenführung. In der letzten Runde wurde mit einem 4:0-Auswärtssieg gegen den Floridsdorfer AC ebenfalls im Praterstadion der 15. Titel als österreichischer Meister in der Vereinsgeschichte fixiert.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Wiener 2. Klasse A: Post SV Wien
 Wiener 2. Klasse B: SCR Hochstädt Wien

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Walter Zeman, Josef Musil – Franz Ribitzky, Engelbert Smutny, Ernst Happel – Franz Wagner, Franz Hofer, Georg Schors, Leopold Gernhardt – Wilhelm Fitz, Robert Körner, Josef Hartl, Franz Binder, Lukas Aurednik, Alfred Körner, Franz Kaspirek, Stefan Wagner – Trainer: Johann Pesser

Zweite Leistungsstufe 
In der zweiten Leistungsstufe fand eine neue Aufteilung der Teams in Wiener 2. Klasse A und Wiener 2. Klasse B mit jeweils zwölf Teams statt. Meister wurde in der Klasse A der Post SV Wien und in der Klasse B der SCR Hochstädt Wien.

Wiener 2. Klasse A 
Abschlusstabelle

|}

Wiener 2. Klasse B 
Abschlusstabelle

|}

Meisterschaften in den Bundesländern

1. Klasse Burgenland 
In Burdenland wurde die 1. Klasse in vier Gruppen eingeteilt: Mitte, Nord, Oberpullendorf und Süd. Nach einem Finalturnier wurde der ASV Neufeld Meister.

Gruppe Mitte
Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: ASV Neufeld

Gruppe Nord
Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: ASV Frauenkirchen

Gruppe Oberpullendorf
Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: SC Großwarasdorf

Gruppe Süd: Abschlusstabelle

|}

Turnier um die Meisterschaft

1. Klasse Kärnten 
In Kärnten fixierte der Villacher SV den Meistertitel. 

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ESV Villach
 SV Rapid Lienz
 SV Spittal/Drau
 Wolfsberger AC

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich wurde die Landesliga in vier Finalgruppen eingeteilt: Süd, West, Nord und Ost. Nach einem Finalturnier sicherte sich der 1. Wiener Neustädter SC den Meistertitel.

Finalgruppe Süd: Abschlusstabelle

|}

Finalgruppe West: Abschlusstabelle

|}

Finalgruppe Nord: Abschlusstabelle

|}

Finalgruppe Ost
Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: SC Zuckerfabrik Bruck/Leitha

Turnier um die Meisterschaft: Abschlusstabelle

|}

Gruppe A Oberösterreich 
In Oberösterreich wurde der SK Vorwärts Steyr Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SK Enns

Landesklasse Salzburg 
In Salzburg konnte sich der Salzburger AK 1914 den Meistertitel sichern 

Abschlusstabelle

|}

Landesliga Steiermark 
Meister in Steiermark wurde der SK Sturm Graz.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Red Star Knittelfeld
 Grazer SV
 ATuS Bruck/Mur

Landesliga Tirol 
In Tirol wurde die Landesliga in drei Gruppen eingeteilt: Innsbruck, Oberland und Unterland. Nach einem Finalturnier fixierte der Innsbrucker AC den Meistertitel.

Gruppe Innsbruck: Abschlusstabelle

|}

Gruppe Oberland: Abschlusstabelle

|}

Gruppe Unterland: Abschlusstabelle

|}

Turnier um die Meisterschaft: Abschlusstabelle

|}

1. Klasse Vorarlberg 
in Vorarlberg sicherte sich der SC Austria Lustenau den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SpVgg Hard
 SpVgg Kennelbach

Weblinks 
 Österreich 1 ((Wiener) Liga) 1945/46 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Wiener Liga ) 1945/46 – 1947/48 bei austriasoccer.at
 Austria 1945/46 (Wiener) Liga und Wiener 2. Klasse A bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1945/46
1945/46